CHGB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 20-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 677 амінокислот, а молекулярна маса — 78 276.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Антибіотики